Boggs Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Boggs Township (Armstrong County, Pennsylvania)
 Boggs Township (Centre County, Pennsylvania)
 Boggs Township (Clearfield County, Pennsylvania)